Le tournoi de tennis de Slovénie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Portorož du 18 au .

Tamira Paszek remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Elena Camerin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lucie Hradecká et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Slovenie
Sport en Slovénie en 2006
Tennis en septembre 2006